

Patronymes 
Maslov (masculin ; ) ou Maslova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Maslov (1969-), joueur de football et entraîneur russe
 Ielena Maslova (1980-), joueuse de volley-ball russe
 Nikolaï Maslov (1954-), auteur de bande dessinée russe

Voir aussi 
 
 Indice de Maslov

Patronyme russe